Paper
 Paper electrònic
 Paper mil·limetrat
 Paper vegetal paper destinat per a fer calcs.
 Paper de croquis 
 Avió de paper joguina fabricada amb la tècnica de la papiroflèxia.
 Un tros de paper, publicació periòdica satírica en català que es publicà entre 1865 i 1866.
 Non paper, expressió anglesa emprada en diplomàcia, per referir-se a qualsevol document elaborat per personal diplomàtic al qual no se'l vol dotar de caràcter oficial.
 Pedra, paper, tisora, joc.
 Super Paper Mario, videojoc per a la videoconsola Wii de Nintendo protagonitzat per Mario.

Sinònims 
 Rol
 Personatge de ficció